At His Best — сборник американского музыканта Сиксто Родригеса. Первоначально был выпущен исключительно в Австралии, на местном лейбле Blue Goose Music в 1977 году, при этом, фирма не поставила в известность даже самого Родригеса. Впоследствии, пиратские копии этого сборника получили платиновый статус в Южной Африке, в конце 1970-х годов.

Первоначально, песни «Can’t Get Away», «I’ll Slip Away» и «Street Boy» были записаны для незаконченного, третьего альбома Родригеса и до этого не издавались; позже, они были включены в переизданную версию альбома Coming from Reality в качестве бонус-треков.

Список композиций 
 «Crucify Your Mind» — 2:28 (из альбома Cold Fact)
 «Sugar Man» — 3:45 (из альбома Cold Fact)
 «Sandrevan Lullaby» — 6:35 (из альбома Coming from Reality)
 «Inner City Blues» — 3:23 (из альбома Cold Fact)
 «Can’t Get Away» — 3:53 (ранее не издавалась)
 «I Wonder» — 2:30 (из альбома Cold Fact)
 «I’ll Slip Away» — 2:50 (перезаписан из его сингла 1967 года)
 «Street Boy» — 3:43 (ранее не издавалась)
 «Cause» — 5:24 (из альбома Coming from Reality)
 «Jane S Piddy» — 2:51 (из альбома Cold Fact)
 «Establishment Blues» — 2:04 (из альбома Cold Fact)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Сиксто Родригеса